Струга () — община в Северной Македонии. Расположена на юго-западе страны. Население составляет 63 376 человека (2002 год).

Административный центр — село Струга.

Площадь территории общины 483 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Северной Македонии